San Zaccheo il pubblicano – personaggio del Nuovo Testamento
San Zaccheo di Gerusalemme – vescovo di Gerusalemme